Die Saison der Women’s Super League (WSL) 2023 findet seit dem 17. Februar 2023 statt. Erstmals nehmen 14 Mannschaften teil. Titelverteidiger ist Saison 2018/19 Tura Magic Ladies. Die und die folgenden beiden Saisons werden mit 7,5 Millionen Namibia-Dollar durch FNB Namibia finanziert.

Stadien

Tabelle

Siehe auch 
 Frauenfußballligen (Namibia)

Einzelnachweise 

2023
Fußballsaison 2023